Амангельды́ — многозначный термин:

Имя 
 Амангельды Иманов — руководитель восстания 1916 года в Казахстане.

Топоним

Казахстан 
 Амангельды — газовое месторождение в Казахстане.
 Амангельды — село в Аккольском районе Акмолинской области.
 Амангельды — село в Алгинском районе Актюбинской области.
 Амангельды — село в Уилском районе Актюбинской области.
 Амангельды — село в Хромтауском районе Актюбинской области.
 Амангельды — село в Енбекшиказахском районе Алматинской области.
 Амангельды — село в Талгарском районе Алматинской области.
 Амангельды — село в Атырауской области.
 Амангельды — село в Исатайском районе Атырауской области.
 Амангельды — село в Курмангазинском районе Атырауской области.
 Амангельды — село в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области, ликвидировано в 2013 году.
 Амангельды — село в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области.
 Амангельды — село в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области.
 Амангельды — село в Чингирлауском районе Западно-Казахстанской области.
 Амангельды — село в Амангельдинском районе Костанайской области.
 Амангельды — село в Карасуском районе Костанайской области.
 Амангельды — село в Узункольском районе Костанайской области, ликвидировано в 2009 году.
 Амангельды — село в Сырдарьинском районе Кызылординской области.
 Амангельды — село в Иртышском районе Павлодарской области.
 Амангельды — село в Качирском районе Павлодарской области, ликвидировано в 1990-е годы.
 Амангельды — село в Аккайынском районе Северо-Казахстанской области.
 Амангельды — село в Есильском районе Северо-Казахстанской области.
 Амангельды — село в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области.
 Амангельды — село в Уалихановском районе Северо-Казахстанской области.
 Амангельды — село в Казыгуртском районе Туркестанской области.
 Амангельды — село в Мактааральском районе Туркестанской области.
 Амангельды — село в Ордабасинском районе Туркестанской области.
 Амангельды — село в Сарыагашском районе Туркестанской области.
 Амангельды — село в Тюлькубасском районе Туркестанской области.
 Амангельды — до 2017 года название села Зылихи Тамшыбай в Коксуском районе Алматинской области.
 Амангельды — до 1999 года название села Таттибая Дуйсебайулы в Жуалынском районе Жамбылской области.
 Амангельды — до 2022 года название села Тамабек в Таласском районе Жамбылской области.
 Амангельды — до 1997 года название села имени Калжан Ахуна Сырдарьинского района Кызылординской области.
 Амангельды — до 2001 года название села Жазыксай Жетысайского района Туркестанской области.
 Амангельды — до 2006 года название села Алькена Оспанова Мактааральского района Туркестанской области.

Узбекистан 
 Амангельды — сельский сход граждан в Фаришском районе Джизакской области.

В культуре 
 «Амангельды» — советский фильм о Гражданской войне в России, реж. Моисей Левин (1938).

Другое 
 Музей Амангельды
 Памятник Амангельды

См. также 
 Амангельдыев